Это список стран по приблизительному количеству оружия, находящегося в частном владении на 100 человек. В Обзоре стрелкового оружия  за 2017 год приводятся оценки общего количества оружия, принадлежащего гражданским лицам, в стране. Затем рассчитывается количество оружия на 100 человек. Это число для страны не указывает на процент населения, владеющего оружием.

Список стран по приблизительному количеству оружия на 100 человек
Все цифры в основной колонке нижеприведенной таблицы взяты из прилагаемой таблицы Обзора стрелкового оружия за 2017 год. В информационном документе говорится: "приведенные здесь цифры включают все огнестрельное оружие, находящееся в руках гражданских лиц, как законное, так и незаконное." Таблица приложения, в которой приводятся все цифры в основной колонке, также включает некоторые субнациональные районы и территории, такие как Северная Ирландия, Пуэрто-Рико, Шотландия и т.д.

Сортировка: щелкните на ячейки сортировки под ячейками заголовка.
Столбец "Примечания" ссылается на раздел примечаний под диаграммой. Примечания ниже таблицы приведены для получения дополнительной информации. Там должны быть размещены дополнительные данные и альтернативные тарифы. Таким образом, основной столбец остается в порядке убывания.
Великобритания. . Обзор стрелкового оружия 2017 года не имеет данных о Великобритании. Оно содержит только цифры о составляющих ее районов: Шотландии, Северной Ирландии, Англии и Уэльса.
Вычислительные методы:
1: обследования и экспертная оценки
2: экспертная оценка
3: аналогичное сравнение

Примечания 
Вернуться к началу таблицы

Некоторые из приведенных ниже примечаний относятся к предыдущей версии таблицы, в которой использовались данные Обзор стрелкового оружия за 2007 год.'' Таким образом, некоторые из приведенных ниже сведений могут быть устаревшими.

См. также
 Обзор законов об оружии по странам
 Длинноствольное оружие
 Короткоствольное оружие

Источники

Внешние ссылки
 GunPolicy.org запущен Сиднейской Школой общественного здравоохранения, Университетом Сиднея. Выберите любую страну или регион из меню боковой панели для получения дополнительной информации.

Оружейная политика
Экономические сравнения стран